Kluster eller Clusterkan syfta på:

 Kluster (mineralogi) – en samling av kristaller
 Datorkluster – ett antal parallellt arbetande datorer
 Minneskluster – det minsta minnesutrymme som kan användas vid minnesallokering, se allokeringsenhet
 Kluster (ekonomi) – en geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" slutprodukt
Klusterammunition – en ammunitionstyp som består av en verkansdel som innehåller ett stort antal mindre bomber eller granater
Klusterbomb – folkmun för multipelbomb
 Konsonantkluster – flera konsonantljud avlöser varandra i ett ord, utan mellanliggande vokal. En bättre svensk term är konsonantgrupp eller konsonantklunga.

Cluster
 Cluster (musik) – ett ackord som består av minst tre näraliggande toner i en skala
 Cluster (musikgrupp) –  tyskt minimalistiskt krautrockband
 Cluster (satelliter) –  ett europeiskt (ESA) forskningsprojekt inom rymdfysik som omfattar fyra satelliter
 Cluster, datatyp i LabVIEW